Psychiatrisch Medische Unit
 Particuliere militaire uitvoerder
 PMU of Pari mutuel urbain, een Franse aanbieder van paardenwedrennen 
 PMU België of Pari mutuel unifié, een Belgische aanbieder van paardenwedrennen